Сезон 1972/73 — 63-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 62-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. В ходе данного сезона «Аустрия» впервые приняла участие в розыгрыше Кубка УЕФА.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Националлига.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок УЕФА 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1972/73
Чемпионат Австрии 1972/73 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1972/73 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок УЕФА 1972/73 на сайте AustriaSoccer.at

1972/1973
Аустрия Вена